Сезон Мировой серии Ниссан 2003 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 11 команд и 28 пилотов.

Календарь 

Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.

Формула-Рено 3.5
2003